San Colombano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Colombano (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Genova, 
 San Colombano al Lambro, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 San Colombano (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Brescia, 
 San Colombano (ort i Italien, Emilia-Romagna), Forlì-Cesena, 

Robotskapade Italienförgreningar